Madang, är en provins i Papua Nya Guinea.

Administrativ indelning 
Provinsen är indelad i sex distrikt.
 Bogia
 Madang
 Middle Ramu
 Rai Coast
 Sumkar
 Usino Bundi

Externa länkar
Madang

Papua Nya Guineas provinser